ALC pode se referir a:

 Ácido linoleico conjugado
 Código IATA para o Aeroporto de Alicante, na Espanha.

Desambiguações de siglas